Soure peut faire référence à :

 Soure, une municipalité de l'île de Marajó, dans l'État du Pará ;
 Nova Soure, une municipalité de l'État de Bahia.

 Soure, une ville et municipalité du district de Coimbra (région Centre) ;
 , une paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Le Rio Soure, une rivière traversant la municipalité de Soure.

Homonymie de toponyme